Il doppio del torneo di tennis Hong Kong Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Syd Ball e Kim Warwick che hanno battuto in finale Marty Riessen e Roscoe Tanner 7–6, 6–3.

Teste di serie 
 Marty Riessen /  Roscoe Tanner (finale)
 Syd Ball /  Kim Warwick (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hong Kong Open 1977